Енисе́й:

Топоним
 Енисей — река в Сибири.
 Большой Енисей — правый приток Енисея.
 Малый Енисей — левый приток Енисея.
 Енисей — село в Осинском районе Иркутской области.
 Енисей — посёлок в Новосёловском районе Красноярского края.
 Енисей — железнодорожная станция в Красноярске.

Транспорт 
 «Енисей» — автомобильная дорога федерального значения М54 (Р257) Красноярск—Абакан—Кызыл.
 «Енисей» — фирменный поезд Москва—Красноярск № 055 / 056.
 «Енисей» — железнодорожная станция Красноярской железной дороги в городе Красноярске.

Корабли и суда 
 «Енисей» (~1832) — шхуна, участвовавшая в арктической экспедиции 1832-33 гг. и погибшая в 1833 году у Новой Земли.
 «Енисей» (1863) — первый пароход на реке Енисей.
 «Енисей» (1899) — буксирный пароход.
 «Енисей» (1901) — минный транспорт Российского императорского флота типа «Амур» 1-й серии (1898).
 «Енисей» (1909) — минный заградитель Российского императорского флота типа «Амур» 2-й серии (1905).
 «Енисей» (1916) — сухогрузный пароход типа «Hillegom» (Нидерланды), купленный СССР в 1934 году. Списан в 1969 году. Все три купленных сухогруза («Енисей», «Обь», «Иртыш») в СССР относились к типу «Енисей».
 «Енисей» (1954) — ледокольно-транспортное судно, дизель-электроход типа «Лена». 
 «Енисей» (1962) — пассажирский речной теплоход типа «Дунай» (проект 305). С 1984 года — «Фёдор Кибальник».
 «Енисей» (1964) — речной буксир (туер) Енисейского пароходства.
 «Енисей» (1981) — госпитальное судно типа «Обь» (проект 320) в составе Черноморского флота ВМФ СССР.
 «Енисей» (1988) — лоцманское судно типа «Ленинград» (проект 1535).

Техника 
 «Енисей-1200» — зерноуборочный комбайн.
 ЗСУ-37-2 «Енисей» — советская опытная зенитная самоходная установка.
 «Енисей» —  телевизионная система для съёмки и передачи изображения обратной стороны Луны автоматической станцией «Луна-3»
 «Енисей» — сверхтяжёлая ракета-носитель для полёта к Луне.

Средства массовой информации 
 «Енисей» — красноярская общественно-политическая и литературная газета, издававшаяся под этим названием с 1894 по 1905 год. Позже переименована в «Сибирский край». Раньше называлась «Енисейский Листок», еще раньше — «Енисейский Справочный Листок».
 Альманах «Енисей» — периодическое издание Красноярского края литературно-художественной и краеведческой направленности. Издаётся с 1940 года.
 Телеканал «Енисей» — красноярский телеканал.

Организации 
 «Енисей» — красноярское издательство
 «Енисей» — красноярский акционерный коммерческий банк
 «Енисей» — красноярский химический комбинат

Сооружения 
 «Енисей» — стадион в Красноярске.

Спортивные клубы 
 «Енисей» — мужской баскетбольный клуб из Красноярска.
 «Енисей» — женский баскетбольный клуб из Красноярска.
 «Енисей» — мужской волейбольный клуб из Красноярска.
 «Енисей» — женский волейбольный клуб из Красноярска.
 «Енисей» — мужской футбольный клуб из Красноярска.
 «Енисей-2» — фарм-клуб мужского футбольного клуба из Красноярска.
 «Енисей» — женский футбольный клуб из Красноярска.
 «Енисей» — клуб хоккея с мячом из Красноярска.
 «Енисей-СТМ» — регбийный клуб из Красноярска.

См. также

Примечания